L’Homme debout tenant deux girafes par le cou, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section A « L'Homme et ses occupations » de la liste de Gardiner ; il y est noté A39.

Il représente un homme debout tenant deux girafes par le cou. Il est translitéré Ḳjs.

C'est un idéogramme du terme Ḳjs « Cusae ».

Notes et références

Bibliographie 

 .
 

Index égyptologique
Représentation des hommes
Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique